Adrenaline é um filme pornográfico gay lançado em 2010 produzido pela Mustang Videos e dirigido por Steve Cruz.

O filme conta com a participação do ator brasileiro Alexsander Freitas , tendo o ator vencido na categoria de "Best Three Way" do Grabbys 2011.

Elenco
Alexsander Freitas
Berke Banks
Dominic Pacificor
Drake Jaden
Ridge Kane
Rob Romoni
Samuel Colt
Spencer Reed 
Tommy Defendi

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos de 2010
Filmes pornográficos gays